Le Tunis Air Club est un club tunisien de futsal basé à Tunis. Il est relié à la compagnie aérienne Tunisair.

Chaque année, le club organise le Tournoi Tunisair Club qui regroupe les clubs d'autres compagnies aériennes.

Palmarès 
 Championnat de Tunisie
 Champion : 2010, 2011
 Coupe de Tunisie
 Vainqueur : 2010
 Tournoi Tunisair Club
 Vainqueur : 1991, 1994, 1996, 1997, 2004, 2005, 2009

Autres sections 
Basket-ball
Football
Volley-ball

Club de futsal en Tunisie
Club sportif à Tunis
Football à Tunis
Tunisair